

Œuvre  Cinématographique 
 Pierre Lapin (film, 2018), comédie américaine, sortie en 2018.
 Pierre Lapin 2 : Panique en ville, comédie américaine, sortie en 2021, suite de Pierre Lapin (film, 2018)?
Pierre Lapin (série télévisée d'animation 3D), série télévisé d'animation diffusé du 14 décembre 2012 au 6 mai 2016.

Œuvre littéraire 
 Pierre Lapin, livre pour enfant écrit et illustré par Beatrix Potter, en 1902.

Vidéaste/Streamer 
Pierre Lapin (streamer), streamer et co-organisateur du Téléthon Gaming.